Il singolare del torneo di tennis Baltimore Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Gorman che ha battuto in finale Ilie Năstase 7-5, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Baltimore Open 1976